Klimawandel (englisch climate change) steht für:

 Abrupter Klimawechsel, rascher Klimawandel zu einem neuen Klimazustand
 Globale Erwärmung, anthropogener Klimawandel seit der Industrialisierung
 Klimafluktuation, zyklischer Klimawandel mit relativ kurzer Periode
 Klimawandel, erdgeschichtlich aufgetretene und auftretende Klimaveränderungen